Patricio González Kuhlmann (Santiago, 2 de octubre de 1969) es un director de telenovelas chileno, conocido por ser director de segunda unidad de Vicente Sabatini durante la época de oro de las teleseries de Televisión Nacional de Chile.

Filmografía

Telenovelas - Director general

 2009 - Sin anestesia
2010 - Mujeres de lujo
2011 - Infiltradas
2012 - Reserva de familia
2013 - Socias
2014 - Pituca sin lucas
2016 - Sres. papis
2018 - Casa de muñecos
2019 - Juegos de poder
2021 - Demente
2022 - Hijos del desierto

Telenovelas - Director 
2005 - Los Capo
2006 - Cómplices
2007 - Corazón de María
2008 - Viuda alegre

Telenovela - Director de unidad
1998 - Iorana
1999 - La fiera
2000 - Romané
2001 - Pampa Ilusión
2002 - El circo de las Montini
2003 - Puertas adentro
2004 - Los Pincheira

Como Asistente de dirección
1992 - Trampas y caretas
1993 - Jaque mate
1994 - Rompecorazón
1995 - Estúpido cupido
1996 - Sucupira
1997 - Oro verde
1998 - Sucupira, la comedia

Referencias

Enlaces externos 
 

Directores de televisión de Chile
Nacidos en Santiago de Chile